Russyliw (ukrainisch , russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Russyliw (Solotschiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw
 Russyliw (Tschortkiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw